Ма́лое Ба́тырево — название населённых пунктов в России:

 Малое Батырево — деревня в Батыревском районе Чувашии.
 Малое Батырево — деревня в Ибресинском районе Чувашии.

См. также 
 Батырево
 Хомбусь-Батырево